M19

 El cúmulo globular M19, objeto astronómico del Catálogo Messier;
 M19 en el identificador de ubicación del Aeropuerto Municipal de Newport en Arkansas (Estados Unidos);
 El Movimiento 19 de abril, movimiento político/guerrillero colombiano.